Марии́нский институт — в Российской империи государственное женское учебное заведение под попечительством Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны (1759—1828), супруги Павла I.

 Санкт-Петербургский Мариинский институт на Кирочной улице.

Губернские
 Мариинский донской институт (1853—1919) — в Новочеркасске.
 Мариинский институт (1852—1918) — в Нижнем Новгороде.
 Александринско-Мариинский — в Варшаве.

Правами институтов пользовались:
 Кубанское Мариинское женское училище с пансионом (1860) — в Екатеринодаре;
 Тобольская Мариинская школа.

См. также 
 Мариинка — в честь супруги Александра II императрицы Марии Александровны.
 Институт благородных девиц
 Женские институты
 Частные заведения:
 Александро-Мариинский институт — частный институт благородных девиц в Москве.
 Мариинское высшее женское училище — в Вильне (ныне Вильнюс).

Примечания